Людми́ла Алексе́ева:
 Алексеева, Людмила Михайловна (1927—2018) — российский правозащитник, председатель Московской Хельсинкской группы.
 Алексеева, Людмила Николаевна (1890—1964) — русская балерина, балетмейстер и педагог.